Wischnewskaja ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch:
 (4919) Vishnevskaya, Asteroid des Hauptgürtels